NGC 6360 (другое обозначение — ESO 454-**20) — группа звёзд в созвездии Змееносец.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6360
Змееносец (созвездие)
Группы звёзд